Првенство Београдске зоне у фудбалу 2004/05. бројала је 17 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига Београд, а нижа Прва Београдска лига.
 
За сезону 2004/05.
Срем, Јаково је првак Београдске зоне дао је 68, а примио 27 гола. Гол разлика 41 гола и освојио 67 бода.

Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратило је 47.530 посетилаца, што чини просек од 175 гледалаца по утакмици, 1.485 по колу, односно 2.796 по клубу.
Највише гледалаца имао је клуб Срем из Јакова 5.000, а најмање имао је клуб Трудбеник из Београда 1.400 гледалаца.

За најбољег фудбалера и голгетера  Београдске зоне проглашен је Жељко Јеремић из фудбалског клуба Турбине, Вреоци.

Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 1.037 жута и 70 црвена картона, или просечно 34,59 картона по колу, 61,50 картона по клубу и по утакмици 4,32 картона. 

За сезону 2005/06.

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 100.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|  style="background:#fff; text-align:center;"|1. Винча

Винча

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|2. Борац

Остружница

|  style="background:#fff; text-align:center;"|3. Турбина

Вреоци

 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|4. Змај

Земун

|  style="background:#fff; text-align:center;"|5. ШумадијаЈагњило

	

| style="background:#fff; text-align:center;"|6. ПоштарБеоград

: МБАТА

	
|-
|  style="background:#fff; text-align:center;"|7. ПосавацБољевци

|  style="background:#fff; text-align:center;"|8. ГСП ПолетБеоград
 

|  style="background:#fff; text-align:center;"|9. ПолицајацМакиш

Београд

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|10. ЛокомотиваЖелезник

|  style="background:#fff; text-align:center;"|11. ТрудбеникБеоград

|  style="background:#fff; text-align:center;"|12. СинђелићБеоград

|- 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|13. ЛастаСремчица

 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|14. КомграпБеоград

|  style="background:#fff; text-align:center;"|15. БратствоКрњача

|  style="background:#fff; text-align:center;"|16. БСКБатајница

|  style="background:#fff; text-align:center;"|17. ПалилулацКрњача

|  style="background:#fff; text-align:center;"|18. СремЈаково

|}

Резултати по колима (број гледалаца)

Посећеност утакмица
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података о броју гледалаца.

Посавац Бољевци, у пролећном делу првенства после фузије са Кнежевцем одустао од даљег такмичења.

</div>

<div style="width:1100px;  overflow-y:auto; margin:0 auto; border:0px solid #BBB">
{|	
|-
| valign="top"|
{| style="font-size:95%; text-align:center; "  class="wikitable"
|- style="background:#dcdbd;"
! colspan="6" | Највећи број гледалаца: 2.050 
|-
||Коло 24.||colspan="5"|просек по утакмици (8) 256
|- style="background:#dcdbd;"
! colspan="6" | Најмањи број гледалаца: 800 
|-
||Коло8.||colspan="5"|просек по утакмици (8) 100
|- style="background:#dcdbd;"
! colspan="6" | Највећи број гледалаца на утакмици: 1.000  
|- align="left"
||Коло 16.||style="text-align: center"|||Синђелић, Београд||4:0||style="text-align: center"||| Братство, Крњача
|- style="background:#dcdbd;"
! colspan="6" | Најмањи број гледалаца на утакмици: 50|- align="left"
||Коло6.||style="text-align: center"|||Трудбеник, Београд||1:0||style="text-align: center"|||Винча, Винча
|- align="left"
|rowspan="2"|Коло8.||style="text-align: center"|||Трудбеник, Београд||1:0|style="text-align: center"|||Полицајац, Београд
|- align="left"
|style="text-align: center"|||БСК, Батајница||2:2||style="text-align: center"|
||Поштар, Београд
|- align="left"
|rowspan="3"|Коло9.||style="text-align: center"|||Полицајац, Београд||2:1||style="text-align: center"|||Турбина, Вреоци 
|- align="left"
|style="text-align: center"|||Локомотива, Железник||2:1||style="text-align: center"|||Трудбеник, Београд 
|- align="left"
|style="text-align: center"|||Палилулац Крњача||3:2||style="text-align: center"|||Ласта, Сремчица 
|- align="left"
||Коло 10.||style="text-align: center"|||Трудбеник, Београд||4:1||style="text-align: center"|||Шумадија, Јагњило 
|- align="left"
|rowspan="2"|Коло 12.||style="text-align: center"|||Поштар, Београд||4:1||style="text-align: center"|||Винча, Винча 
|- align="left"
|style="text-align: center"|||Трудбеник, Београд||2:5||style="text-align: center"|||[[ФК Срем Јаково|Срем]], Јаково 
|- align="left"
||Коло 13.||style="text-align: center"|||Братство, Крњача||1:1||style="text-align: center"|||Ласта, Сремчица 
|- align="left"
||Коло 14.||style="text-align: center"|||Поштар, Београд||1:1||style="text-align: center"|||Полицајац, Београд 
|- align="left"
||Коло 16.||style="text-align: center"|||Поштар, Београд||1:3||style="text-align: center"|||Шумадија, Јагњило 
|- align="left"
||Коло 17.||style="text-align: center"|||Змај Земун||1:3||style="text-align: center"|||БСК, Батајница 
|- align="left"
||Коло 18.||style="text-align: center"|||Трудбеник, Београд||0:0||style="text-align: center"|||Ласта, Сремчица 
|- align="left"
||Коло 19.||style="text-align: center"|||Полицајац, Београд||0:0||style="text-align: center"|||Братство, Крњача 
|- align="left"
||Коло 26.||style="text-align: center"|||Змај Земун||2:2||style="text-align: center"|||Шумадија, Јагњило 
|- align="left"
||Коло 27.||style="text-align: center"|||Локомотива, Железник||2:1||style="text-align: center"|||Турбина, Вреоци 
|- align="left"
|rowspan="2"|Коло 30.||style="text-align: center"|||Комграп, Београд||0:1||style="text-align: center"|||Змај Земун 
|- align="left"
|style="text-align: center"|||Трудбеник, Београд||1:0||style="text-align: center"|||Борац, Остружница 
|- align="left"
|rowspan="2"|Коло 31.||style="text-align: center"|||Братство, Крњача||2:1||style="text-align: center"|||БСК, Батајница 
|- align="left"
|style="text-align: center"|||Комграп, Београд||1:1||style="text-align: center"|||ГСП Полет, Београд 
|- align="left"
|rowspan="2"|Коло 33.||style="text-align: center"|||Комграп, Београд||0:1||style="text-align: center"|||Турбина, Вреоци 
|- align="left"
|style="text-align: center"|||Братство, Крњача||2:0||style="text-align: center"||| Синђелић, Београд 
|- style="background:#dcdbd;"
! colspan="6" | Највећи број гледалаца: 5.000 
|- style="background:#dcdbd;"
| colspan="6" |Срем, Јаково — просек по утакмици (16) 313 гледалаца
|- style="background:#dcdbd;"
! colspan="6" | Најмањи број гледалаца: 1.430 
|-
|colspan="6"|Трудбеник, Београд — просек по утакмици (16) 88 гледалаца
|}

| style="width:20px;"| 	
| valign="top"|

|}
</div>

Жути и црвени картони
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Голгетер Београдске зоне
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0;"
|rowspan="1" align=right|1.||align=left |Жељко Јеремић ||align=center|  ||Турбина, Вреоци||rowspan="1" align=right|16
|-	
|rowspan="1" align=right|2.||align=left |Богуновић||align=center||| Срем, Јаково||rowspan="1" align=right|15
|-	
|align=right|3.||align=left |Вишњић||align=center|||Шумадија, Јагњило||align=right|13
|-	
|rowspan="3" style="text-align:right;"|4.||align=left |Михајловић||align=center||| Синђелић, Београд||rowspan="3" style="text-align:right;"|12
|-	
|align=left |Милановић||align=center||| Винча, Винча
|-	
|align=left |Вишњић||align=center||| ГСП Полет, Београд
|-	
|style="text-align:right;"|7.||Ђорђевић||align=center||| Винча, Винча||style="text-align:right;"|11
|-	
|rowspan="2" style="text-align:right;"|8.||align=left |Гостиљац||align=center||| БСК, Батајница||rowspan="2" style="text-align:right;"|10
|-	
|align=left |Мишић||align=center||| Поштар, Београд
|-		
|align=right|...|| || || ||						
|}

Најбољи фудбалер Београдске зоне
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2"|Клуб||||	
|- style="background:#c0ffc0;" align=left
|align=right|1.||Жељко Јеремић||align=center|||Турбина, Вреоци||align=center|15||align=right|7,43
|- align=left	
|align=right|2.||Богуновић||rowspan="2" align=center|||rowspan="2" |Срем, Јаково||align=center|15||align=right|7,40	
|- align=left	
|align=right|3.||Радовановић||align=center|14||align=right|7,36
|- align=left	
|align=right|4.||Јованов||align=center|||Братство, Крњача||align=center|15||align=right|7,30
|- align=left	
|align=right|5.||Максић||rowspan="2" align=center|||rowspan="2" |Срем, Јаково||align=center|13||align=right|7,27
|- align=left	
|align=right|6.||Митровић||align=center|16||align=right|7,25
|- align=left	
|align=right|7.||Гостиљац||align=center|||БСК, Батајница||align=center|15||align=right|7,23
|- align=left	
|rowspan="2" align=right|8.||Наумовски||align=center|||Шумадија, Јагњило||align=center|14||rowspan="2" align=right|7,21
|- align=left	
|Шупут||align=center|||Братство, Крњача||align=center|12
|- align=left	
|align=right|10.||Хајдер||align=center|||Срем, Јаково||align=center|15||align=right|7,20
|- align=left	
|align=right|...|| ||align=center| || ||align=center| ||align=right|						
|}

Резултати

Статистика

Табела
{| class="wikitable" style="background:#ffe4e1;"
|--- bgcolor= #FFE4E1
|colspan="2"| Повратници из Српске лиге Београд за сезону 2005/06.
|--- 
|style="text-align:center;"| Млади Обилић Београд||style="text-align:center;"| ИМТ Нови Београд
|}

За сезону 2005/06.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Списак фудбалских клубова у Србији
 Фудбалски савез Србије и Црне Горе	

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Сезона 2004/05. у српском фудбалу